Geografia:
Muntanya:
El Tossalet: muntanya situada al poble d'Herba-savina, pertanyent al terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
El Tossalet: muntanya situada al poble d'Hortoneda, pertanyent al terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
El Tossalet: muntanya situada al terme municipal de Pinós (Solsonès)
El Tossalet: muntanya situada al terme municipal del Lloar (Priorat)
Lo Tossalet: muntanya situada al terme municipal d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
Lo Tossalet: muntanya situada al terme municipal d'Àger (Noguera)
Lo Tossalet: muntanya situada al poble d'Erinyà, pertanyent al terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
Lo Tossalet: muntanya situada al poble d'Hortoneda, pertanyent al terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
Lo Tossalet: muntanya situada al terme municipal de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
Lo Tossalet: muntanya situada al terme municipal de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
Lo Tossalet: muntanya i Espai d'interès natural del terme municipal de Tremp (Pallars Jussà)